Пётр Алексе́ев:
 
 Алексеев, Пётр Васильевич (род. 1932) — российский философ.
 Алексеев, Пётр Григорьевич (1918—1959) — старший лейтенант ВМФ, полный кавалер ордена Славы.
 Алексеев, Пётр Дмитриевич (1926—2010) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Алексеев, Пётр Иванович (1892—1960) — домрист, дирижёр.